Manta se poate referi la:

 Manta, un oraș din Ecuador
 Comuna Manta, comună din raionul Cahul, Republica Moldova
 Satul Manta, satul de reședință al comunei Manta
 Lacul Manta, lac din Republica Moldova
 Manta, obiect de îmbrăcăminte
 Manta, strat al Pământului situat între nucleul și scoarța terestră
 Mantaua, o nuvela a scriitorului rus Nikolai Vasilievici Gogol
 Opel Manta, un model de autoturism al producătorului german Opel

Vezi și
 Diavol de mare, pește din genul Manta